NGC 4296 (другие обозначения — UGC 7409, MCG 1-32-17, ZWG 42.41, VCC 475, KCPG 331A, PGC 39943) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4296
Дева (созвездие)